Sakura este denumirea japoneză a cireșului japonez (Prunus serrulata) și a florilor acestuia. Cuvântul este folosit ca nume personal sau nume de familie. Pe lângă aceasta, se poate referi la:

Localități
 Municipiul Sakura, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba
 Municipiul Sakura, o localitate în Japonia, în prefectura Tochigi

Personalități
 Sakura Haruno, personaj fictiv din manga Naruto

Artă
 Sakura sakura, un cântec tradițional japonez